Black Eyed Man — четвёртый студийный альбом канадской альт-кантри группы Cowboy Junkies, изданный в 1992 году.

Список композиций 
Все песни за исключением отмеченной написаны Майклом Тимминсом.

Участники записи 
 Участники группы
 Марго Тимминс — вокал
 Майкл Тимминс — гитара
 Алан Энтон — бас-гитара
 Питер Тимминс — барабаны

 Приглашённые музыканты
 David Houghton — перкуссия
 Jaro Czerwinec — аккордеон (1, 2, 7, 8)
 Дэйв Аллен — народная скрипка (1, 8, 12)
 Ken Myhr — соло-гитара (1, 6, 7, 11)
 Jeff Bird — мандолина (8, 12), губная гармоника (2, 7, 8, 12)
 Спенсер Эванс — фортепиано (2, 4), кларнет (5)
 The Maureen Doidge Tambourine Orkestrah, Rob Summerville, Tom Walsh — тромбон (2)
 Colin Couch — туба (2)
 John Prine — вокал (5)
 Bob Doidge — акустическая гитара (7), виолончель (8)
 Дон Рок — наколенная слайд-гитара (7)
 Lewis Melville — банджо (9)

Ссылки 
 Black Eyed Man на официальном сайте группы 
 Black Eyed Man на сайте Discogs.com

Альбомы Cowboy Junkies
Альбомы RCA Records